Šuštar ist der Familienname folgender Personen:

 Alojzij Šuštar (1920–2007), slowenischer Geistlicher, Erzbischof in Ljubljana
 Franc Šuštar (* 1959), slowenischer Geistlicher, Weihbischof in Ljubljana